Блокланд — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Маартен ван Блокланд (род. 1990) — нидерландский спортсмен (академическая гребля).
 Блокланд, Рогир (род. 1971) — нидерландский лингвист.
 Франс Белертс ван Блокланд (1872—1956) — нидерландский политик и дипломат.

См. также 
 Антуан ван Блокландт (1533—1583) — нидерландский художник.